Табоада () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Чантада. Население — 3404 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Города Луго
Муниципалитеты Луго